Der Knochenfund in der Apostolischen Nuntiatur Rom im Oktober und November 2018 ist ein bisher ungelöster Kriminalfall in Italien und der Vatikanstadt. Das aufgefundene Skelett wurde als das eines vor 1964 gestorbenen Mannes analysiert. Die Identität ist ungeklärt.

Ablauf 
Am 30. Oktober 2018 wurden bei Restaurierungsarbeiten im Wächterhäuschen der Villa Giorgina auf dem Grundstück der Apostolischen Nuntiatur in Rom ein menschliches Skelett und einzelne Knochen entdeckt. Seit dem Folgetag wurde ermittelt, ob die Knochen Überreste der seit 1983 vermissten Jugendlichen Mirella Gregori beziehungsweise Emanuela Orlandi waren. Gregori war etwa 40 Tage vor Orlandi verschwunden.

Die Überreste wurden von der römischen Kriminalpolizei einer Genanalyse unterzogen, die Polizei deutete die Funde als Überreste zweier junger Frauen. Der Gutachter des Vatikan, Giovanni Arcudi, gab hingegen an, vermutlich handle es sich um Überreste einer 25- bis 35-jährigen Frau.
Am 6. November 2018 wurden weitere Knochenfragmente auf dem Gelände der Nuntiatur entdeckt, darunter Teile eines Schädels und eines Unterkiefers; diese wurden exhumiert.

Ermittlungsverfahren 
Die Staatsanwaltschaft Rom leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Mord ein. Nach ersten Untersuchungsergebnissen konnten die Knochen weder Orlandi noch Gregori zugeordnet werden, sie stammten aus der Zeit vor 1964 und gehörten zu einem Mann. Die Ermittlungsfälle Orlandi und Gregori blieben damit bis auf weiteres offen, die Untersuchung der gefundenen Gebeine dauert an. In deren Nähe wurden keine Reste von Kleidung oder Besitztümern gefunden. Der Vatikankorrespondent Andrea Tornielli stellte in den Raum, die Überreste seien mindestens 100 Jahre alt.

Die Überreste wurden an zwei Instituten untersucht, eines davon in Caserta bei Neapel. Mittels der Radiokarbonmethode sollten sie dort genau datiert werden.

Einzelnachweise 

Kriminalfall in Italien
Kriminalfall 2018
Ungeklärter Kriminalfall
Mordfall
Geschichte Roms
Geschichte (Vatikanstadt)